Вале́рий И́горевич Шуби́нский (род. 16 января 1965, Киев) — российский поэт и переводчик, критик, историк литературы.

Биография 
Cын доктора технических наук И. Б. Шубинского (род. 1939), заведующего кафедрой информатики и вычислительной техники Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Внук инженера-технолога, доктора технических наук И. М. Ройтера. С 1972 живёт в Ленинграде (до 1986 — в Пушкине). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт (1986). Работал экскурсоводом, служил в издательстве, с 1997 — свободный литератор.

В 1980-е входил в ассоциацию современного искусства «Камера хранения». Куратор литературных клубов «Утконос» (1995—2000) и «Локус» (2011—2012). В 2002—2007 читал спецкурс современной поэзии в Санкт-Петербургском государственном университете, одновременно вёл поэтическую студию в Музее Ахматовой. В 2002—2015 один из кураторов сайта «Новая камера хранения».

Признание 
 Лауреат литературной Премии Андрея Белого (2018) в номинации «Критика».
 Лауреат премии «Поэзия» (2020) в номинации «Критика».

Публикации 
Публикуется с 1984 (журналы «Континент», «Звезда», «Вестник новой литературы», «Октябрь», «Новый мир», «Новая русская книга», «Новое литературное обозрение», «Критическая масса», «Нева», «Знамя», «Волга», газета «Русская мысль» и др.). Составитель историко-культурного альманаха «Незамеченная земля» (1991, совместно с Игорем Вишневецким). Переводит с английского (Джон Донн, Киплинг) и идиша.

Книги

Стихи 
 Балтийский сон. — М., 1989 (в конволюте «Камера хранения» вместе с книгами стихов О. Юрьева, О. Мартыновой, Д. Закса).
 Сто стихотворений. — СПб., 1994.
 Имена немых. — СПб., 1998.
 Золотой век: [стихи и проза]. — М.: Наука, Русский Гулливер, 2007.
 Вверх по течению. — М.: Русский Гулливер, 2012.
 Рыбы и реки. — М.: Русский Гулливер, 2016.
 Тёмная ночь — М.: НЛО, 2020.

История литературы 
 Николай Гумилёв: жизнь поэта. — СПб.: Вита Нова, 2004.
 Михаил Ломоносов. Всероссийский человек. — СПб.: Вита Нова, 2006.
 Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру. — СПб.: Вита Нова, 2008.
 Ломоносов. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 512 с. — (Жизнь замечательных людей). — 5000 экз. — ISBN 978-5-235-03323-8.
 Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий. — СПб.: Вита Нова, 2011.
 Учёные собратья. — СПб.: ДЕТГИЗ, 2011.
 Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 528 с. — (Жизнь замечательных людей). — 5000 экз. — ISBN 978-5-235-03479-2.
 Зодчий. Жизнь Николая Гумилёва. — М.: АСТ, Corpus, 2014. — 736 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-084585-9.
 Приключения Гумилёва, прапорщика и поэта. — СПб.: ДЕТГИЗ, 2014.
 Гапон. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 352 с. — (Жизнь замечательных людей). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03690-1.
 Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру. — М.: АСТ, Corpus, 2015. — 576 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-086203-0.
 Азеф. — М.: Молодая гвардия, 2016. — 352 с. — (Жизнь замечательных людей). — ISBN 978-5-235-03869-1.
 Старая книжная полка. Секреты знакомых книг. — Спб.: Дом детской книги, 2019. — 272 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-604-07622-4.

Примечания

Ссылки 
 На сайте «Новая камера хранения»
 На сайте «Вавилон»
 
 
 На портале «OpenSpace»
 В журнале «Народ Книги в мире книг»

Поэты России
Литературоведы России
Литературные критики России
Переводчики России
Переводчики поэзии на русский язык
Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Переводчики с идиша
Лауреаты премии «Поэзия»